Loé est un prénom masculin d'origine polynésienne attribué depuis le début les années 2000 en France et dont la popularité augmente. En 2016, il apparaît à Montréal au Canada. Il signifie le roi ou le lion.

Personnalité portant ce prénom

Notes et références 

Prénom masculin